Соревнования по боксу в весовой категории до 60 килограмм на чемпионате мира 2021 года пройдут с 27 октября по 5 ноября. Приняли участие 51 спортсмен из 51 страны мира.

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки призеров

Верхняя турнирная сетка

Нижняя турнирная сетка

Ссылки 
  Расписание турнира на официальном сайте Международной ассоциации бокса
  Турнирная таблица
  Таблица результатов

2021
Международные спортивные соревнования в Белграде
2021 год в боксе
Октябрь 2021 года
Ноябрь 2021 года
Спорт в Сербии в 2021 году
Чемпионаты мира в 2021 году
Чемпионаты мира в Сербии